Sinovenatorinae es una subfamilia de dinosaurios saurisquios troodóntidos que vivieron a principios del período Cretácico, hace aproximadamente entre 126 y 124 millones de años, durante el Aptiano en lo que hoy es Asia. Fue descrito por Shen et al. (2017) en la descripción de Daliansaurus.

Cladograma según Shen et al. (2017):

Referencias

Troodontidae
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico